Lu Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lu Shui (vattendrag i Kina, Hubei), 
 Lu Shui (vattendrag i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar